2010 Голяма награда на Белгия е 55-о за Голямата награда на Белгия и тринадесети кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 29 август 2010 година на пистата Спа-Франкоршан близо до градчетата Спа и Франкоршан, Белгия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
2010 година в Белгия